Дева () — шестой знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 150° до 180°, считая от точки весеннего равноденствия; мутабельный знак тригона Земля.

В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Девы приблизительно с 24 августа по 23 сентября. Не следует путать знак Девы с созвездием Девы, в котором Солнце находится с 16 сентября по 30 октября.

Правящая планета Девы — Меркурий.

Знаком Девы управляет Меркурий, здесь в экзальтации также Меркурий, в изгнании Юпитер и в падении Венера.

Символ 
Символ Девы ♍ (может не отображаться в некоторых браузерах) в Юникоде находится под десятичным номером 9805 или шестнадцатеричным номером 264D и может быть введён в HTML-код как &#9805; или &#x264D;.

Графически Дева изображается молодой девушкой (нередко с крыльями за спиной), со снопом пшеничных колосьев или пальмовой ветвью и цветочками в ручках.

На монетах

См. также 
 Дева (созвездие)

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 на других языках
 
 

Знаки зодиака